Bassa, excavació impermeable feta a un lloc favorable per poder emmagatzemar aigua de pluja 
 Bassa, acumulació natural d'aigua normalment de dimensions reduïdes vegeu llacuna
 Toponímia:
 La Bassa, diversos indrets
 la Bassa, curs d'aigua de la Plana del Rosselló
 Cala Bassa, platja arenosa amb roques a una banda i banda 
 Can Bassa (Granollers) Can Bassa (Llofriu), casa pairal d'estil neoclàssic popular 
 Barranc de la Bassa, diversos indrets
 Puig de la Bassa, muntanya de Mallorca al municipi de Fornalutx 
 Serra de la Bassa, serra al municipi de Foradada a la comarca de la Noguera 
 Serra la Bassa, serra entre els municipis de Camarasa i de les Avellanes i Santa Linya a la comarca de la Noguera 
 Turó de la Bassa, muntanya al municipi de Pinós a la comarca del Solsonès 
 Biografies:
 Arnau Bassa, pintor català del , fill i deixeble del pintor Ferrer Bassa 
 David Bassa i Cabanas, escriptor i periodista 
 Dolors Bassa i Coll (1959-), política catalana
 Ferrer Bassa (1285 – Barcelona, 1348), pintor i miniaturista de la Corona d'Aragó 
 Florenci Bassa Rocas (1889-1961), periodista català
 Guillem Bassa personatge llegendari que defensà el Castell d'Alaró quan les tropes de l'infant Alfons ocuparen l'illa de Mallorca i sobre la torre del qual continuava onejant la senyera de Jaume II de Mallorca 
 Jaume Bassa Ribera (1900-1961), pintor i escultor català 
 Manuel Bassa i Armengol (Barcelona, 1901 - 1977) heraldista i sigil·lògraf 
 Maria Gràcia Bassa i Rocas (Llofriu, Empordà, 1883 - Buenos Aires, Argentina, 1961), poetessa catalana 
 Sebastià Bassa i Barbany (Santa Eulàlia de Ronçana, 1859 – l'Ametlla del Vallès, 1935), metge i alcalde de l'Ametlla del Vallès 
 Serafí Bassa Rocas''' (Llofriu, 1892 – Caldes de Montbui, 1992), dibuixant, pintor i escultor palafrugellenc